Cani e gatti (Cane e gatte) – farsa napoletana di Eduardo Scarpetta del 1901
Cani e gatti – film di Leonardo De Mitri del 1952
Cani & gatti - La vendetta di Kitty – film di Brad Peyton del 2010